Scutari  Shkodër, ciutat d'Albània 
 Scutari d'Europa, nom utilitzat a occident per Üsküdar, districte d'Istanbul (Turquia) en la part anatòlica de la ciutat